Als kan syfta på:

 ALS – en degenerativ nervsjukdom, se Amyotrofisk lateralskleros
 Als (ö) – dansk ö
 Als (ort) – ort i Mariagerfjords kommun i Danmark
 Peder Als (1725–1776), dansk konstnär